Garza – hrabstwo położone w USA w stanie Teksas

Osoby o tym nazwisku:
 Alana de la Garza – amerykańska aktorka
 Alicia Garza – amerykańska działaczka na rzecz praw człowieka, publicystka
 Greg Garza – amerykański piłkarz 
 Rob Garza – amerykański didżej, multiinstrumentalista, kompozytor i producent muzyczny